Якутская ГРЭС — тепловые электростанции в городе Якутске:

 Якутская ГРЭС
 Якутская ГРЭС-2